Plast eller plaster kan syfta på:

 Plast – ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material
 Plast (musikgrupp) – svenskt experimentellt punkband 1979-1981
 Plast (musikalbum) – musikalbum av den svenska gruppen Just D 
 Plaster (musikgrupp) – en svensk musikgrupp med Andy Christell